Jellystone! este un serial animat american creat de C. H. Greenblatt pentru HBO Max. Serialul este produs de Warner Bros. Animation și prezintă versiuni reimaginate ale diferitelor personaje Hanna-Barbera. A avut premiera pe 29 iulie 2021 în Statele Unite ale Americii, iar pe 6 decembrie 2021 în România.

Jellystone! este primul serial care prezintă o mare parte dintre personajele Hanna-Barbera (cum ar fi Ursul Yogi și Huckleberry Hound) de la Yo Yogi! din 1991.

Despre serial 
Seria este o interpretare reimaginată a brandului legendar Hanna-Barbera, concentrându-se pe un ansamblu modernizat ale personajelor, în timp ce acestea trăiesc, lucrează, se joacă și distrug orașul, iar viața lor de zi cu zi fiind transformată într-o veselie nebună.

Dublajul în limba română 
Dublajul a fost realizat de Fast Production Film.

Episoade

Referințe

Legături externe 
 

Desene animate